Strelcha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Streltja, kommun, Pazardzjik, 
 Streltja, ort, Pazardzjik, Obsjtina Streltja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar